Orzale ima više značenja:
 Orzale, Arezzo
 Orzale, Lucca
 Orzale, Parma